Вильярмайор () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ледесма. Занимает площадь 39,05 км². Население — 219 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки